O termo jaguar pode referir-se a:

 Panthera onca - animal felino conhecido como 
 Jaguar Cars - fábrica e marca de automóveis
 Jaguar (cartunista) - cartunista brasileiro
 Jaguar Racing, uma equipe de Fórmula 1
 Atari Jaguar - videogame de 32 bits
 Jacksonville Jaguars - clube de futebol americano
 SEPECAT Jaguar - um avião
 Fender Jaguar - um modelo de guitarra fabricado pela Fender
 Associação Desportiva Jaboatão dos Guararapes - o Clube de Futebol do Brasil, da Cidade de Jaboatão dos Guararapes

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas